Gravelbourg steht für:

 Gravelbourg (Saskatchewan), Ort in Saskatchewan
 Titularbistum Gravelbourg, ehemaliges Römisch Katholisches Bistum